Aglipay bezeichnet:
 Aglipay (Quirino), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Quirino
 eine christliche Glaubensgemeinschaft, siehe Unabhängige Philippinische Kirche

Aglipay ist der Familienname folgender Personen:
 Gregorio Aglipay (1860–1940), katholischer Geistlicher und der erste Erzbischof (Metropolit) der Unabhängigen Philippinischen Kirche